Skärsjön kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Skåne 
Skärsjön (Stoby socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun,  (24,2 ha)
Skärsjön (Verums socken, Skåne), sjö i Hässleholms kommun,  (8,08 ha)
Skärsjön (Vedby socken, Skåne), sjö i Klippans kommun, 
Norra Skärsjön, sjö i Kristianstads kommun,  (9,17 ha)
Södra Skärsjön, sjö i Kristianstads kommun,  (2 ha)

Blekinge 
Skärsjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (8,56 ha)
Skärsjön (Hällaryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (19,8 ha)
Skärsjön (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (3,65 ha)
Skärsjön (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun och Ronneby kommun,  (11,6 ha)
Skärsjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (49,3 ha)
Skärsjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (6,59 ha)
Skärsjön (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (24 ha)
Skärsjön (Öljehults socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (12,3 ha)

Halland 
Skärsjö, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (57,9 ha)
Lilla Skärsjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (6,64 ha)
Stora Skärsjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (33,5 ha)
Lilla Skärsjön (Tönnersjö socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (5 ha)
Stora Skärsjön (Tönnersjö socken, Halland), sjö i Halmstads kommun,  (33 ha)
Skärsjön (Torups socken, Halland, 631040-133441), sjö i Hylte kommun, 
Skärsjön (Torups socken, Halland, 632238-132913), sjö i Hylte kommun,  (5,77 ha)
Skärsjön (Förlanda socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (1,22 km²)
Skärsjön, Halland, sjö i Varbergs kommun,  (2,97 km²)
Stora Skärsjön (Valinge socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,

Småland 
Skärsjön (Järsnäs socken, Småland, 640529-143024), sjö i Aneby kommun, Jönköpings kommun och Nässjö kommun,  (1,37 km²)
Skärsjön (Vissefjärda socken, Småland), sjö i Emmaboda kommun och Nybro kommun,  (2,2 km²)
Skärsjön (Valdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (6,37 ha)
Skärsjön (Villstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Skärsjön (Öreryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (12,7 ha)
Skärsjön (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun och Vaggeryds kommun,  (11,2 ha)
Skärsjön (Långaryds socken, Småland, 632768-134735), sjö i Hylte kommun,  (21 ha)
Skärsjön (Långaryds socken, Småland, 632979-135766), sjö i Hylte kommun,  (31,1 ha)
Skärsjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun, 
Skärsjön (Järsnäs socken, Småland, 640328-142402), sjö i Jönköpings kommun och Nässjö kommun,  (78,1 ha)
Skärsjön (Hovmantorps socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (11,4 ha)
Skärsjön (Södra Ljunga socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Skärsjön (Torpa socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (80,9 ha)
Skärsjön (Hinneryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun,  (4,4 ha)
Skärsjön (Markaryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun,  (11,4 ha)
Skärsjön (Traryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun och Älmhults kommun,  (5,52 ha)
Stora Skärsjön (Aneboda socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun och Växjö kommun,  (27,6 ha)
Lilla Skärsjön (Hjälmseryds socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (7,91 ha)
Skärsjön (Skepperstads socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (12,9 ha)
Skärsjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (6,81 ha)
Skärsjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (28,2 ha)
Skärsjön (Lenhovda socken, Småland, 631042-147565), sjö i Uppvidinge kommun,  (38,6 ha)
Skärsjön (Lenhovda socken, Småland, 632632-147274), sjö i Uppvidinge kommun,  (37,1 ha)
Skärsjön (Bondstorps socken, Småland), sjö i Vaggeryds kommun,  (3,51 ha)
Skärsjön (Fröderyds socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (1,49 km²)
Skärsjön (Nydala socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (25,5 ha)
Skärsjön (Rydaholms socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (6,57 ha)
Skärsjön (Bergs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (12,7 ha)
Skärsjön (Dädesjö socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (20,1 ha)
Lilla Skärsjön (Sjösås socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (15,8 ha)
Stora Skärsjön (Sjösås socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (70,7 ha)
Skärsjön (Tolgs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (34,3 ha)
Skärsjön (Pjätteryds socken, Småland), sjö i Älmhults kommun,  (24,9 ha)

Västergötland 
Skärsjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (8,01 ha)
Skärsjön (Älvsereds socken, Västergötland, 634767-132452), sjö i Falkenbergs kommun,  (72,3 ha)
Skärsjön (Älvsereds socken, Västergötland, 634960-132683), sjö i Falkenbergs kommun,  (4,68 ha)
Skärsjön (Landvetters socken, Västergötland), sjö i Härryda kommun,  (46,9 ha)
Skärsjön (Holsljunga socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (9,41 ha)
Lilla Skärsjön, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun,  (4,48 ha)
Stora Skärsjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun, 
Skärsjön (Karl Gustavs socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,  (39,4 ha)

Östergötland 
Lilla Skärsjön, Östergötland, sjö i Aneby kommun,  (24,3 ha)
Skärsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (18,3 ha)
Skärsjön (Ulrika socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (18,3 ha)
Stora Skärsjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (39,5 ha)
Skärsjön (Grebo socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (6,07 ha)
Skärsjön (Åtvids socken, Östergötland, 644076-151621), sjö i Åtvidabergs kommun,  (21,7 ha)
Skärsjön (Åtvids socken, Östergötland, 645832-151351), sjö i Åtvidabergs kommun,  (9,69 ha)

Södermanland 
Skärsjön, Södermanland, sjö i Eskilstuna kommun,  (15,6 ha)

Västmanland 
Nedre Skärsjön, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (66,9 ha)
Skärsjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (79 ha)
Övre Skärsjön, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (1,7 km²)

Uppland 
Skärsjön (Järlåsa socken, Uppland), sjö i Heby kommun och Uppsala kommun,  (23,5 ha)
Skärsjön (Nora socken, Uppland), sjö i Heby kommun,  (1,44 km²)
Skärsjön (Almunge socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun,  (30,2 ha)

Värmland 
Lill-Skärsjön, sjö i Torsby kommun,  (21,3 ha)

Dalarna 
Skärsjön (Garpenbergs socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (38,1 ha)
Skärsjön (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun,  (26,4 ha)
Skärsjön (Siljansnäs socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun och Mora kommun,  (10,5 ha)
Skärsjön (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (2,54 km²)

Hälsingland 
Lilla Skärsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 
Stora Skärsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (19 ha)

Härjedalen 
Skärsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (20,9 ha)

Lappland 
Skärsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (1,1 km²)

Se även 
Skärsjö, småort i Borlänge kommun, 
Skärtjärn
Skäresjön
Skärgöl
Skäregöl, sjö i Nybro kommun, 
Skärvattnet
Skärträsket, sjö i Umeå kommun,  (35,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn